В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (Переможниця)
 Вірджинія Рузічі (фінал)
 Даянн Балестрат (2-ге коло)
 Регіна Маршикова (2-ге коло)
 Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Іванна Мадруга-Оссес (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз (півфінал)
 Сьюзен Маскарін (3-тє коло)

 Розалін Нідеффер (чвертьфінал)
 Ізабель Віллігер (1-ше коло)
 Джінн Дювалл (1-ше коло)
 Кеті Горват (3-тє коло)
 Луча Романов (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)